King of New York ist der Name
 eines Films aus dem Jahr 1990, siehe King of New York – König zwischen Tag und Nacht
 ein Brettspiel von Richard Garfield, siehe King of New York (Spiel)